Az 1964-es magyar gyeplabdabajnokság a harmincnegyedik gyeplabdabajnokság volt. A bajnokságban hét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-4. és az 5-7. helyezettek egymás közt még két kört.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1965

Magyar gyeplabdabajnokság
Magyargyeplabdabajnoksag